Scottsville kan syfta på:

 Scottville, Illinois
 Scottville, Michigan

Se även 
 Scottsville